lizenzfrei steht für:
 Lizenzfreiheit
 Freie Lizenz
 Gemeinfreiheit